Gemellae bezeichnet mehrere Titularbistümer:
Gemellae in Byzacena
Gemellae in Numidia